Коломб може да се односи на:

 Коломб (Горња Сена), насељено место у Француској, у департману Горња Сена
 Коломб (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Коломб (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Коломб (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Коломб ла Фос, насељено место у Француској, у департману Об
 Коломб ле Везул, насељено место у Француској, у департману Горња Саона